Kiskeszi, szlovákiai település, ma Bánkeszi része
Kiskeszi, szlovákiai település, ma Nagykeszi része
Ipolykiskeszi, szlovákiai település
Sárkeszi